ОДН:
 Острая дыхательная недостаточность
 Отраслевые дорожные нормы
 Общедомовые нужды
 Одноклассники.ru